Жанне́тта Батти́ (, иногда встречается  или  , псевдоним; настоящее имя Анрие́тта Эжени́ Женó, ; 6 сентября 1921, Марсель — 10 февраля 2011, Курбевуа) — французская театральная и киноактриса.

Биография 
Под псевдонимом Жаннетта Батти актриса дебютировала в кино в 1945 году. За свою карьеру она снялась в тридцати семи фильмах, в основном французских, а также в нескольких лентах совместного производства.

Два самых значительных фильма с её участием — это «Через Париж», где сыграли Бурвиль, Жан Габен и Луи де Фюнес, и музыкальный фильм «Трое из Канебьера». В 1982 году актриса также появилась в небольшой роли в известном фильме «Дед Мороз — отморозок».

Кроме того, Жаннетта Батти сыграла в четырёх телевизионных сериалах и одном телефильме между 1968 и 1983 годами. В 1983 году она в последний раз появилась на телеэкране.

Жаннетта Батти, кроме прочего, была театральной актрисой. Она играла в пьесах и опереттах, созданных преимущественно Франсисом Лопесом . В 1948, участвуя в пьесе «Четыре дня в Париже», она познакомилась с актером и певцом Анри Жене, который стал её мужем. Вместе они сыграли во многих постановках театра и в четырнадцати фильмах. Актерская пара прожила в браке вплоть до смерти Анри в 2005 году.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Жанетта Батти  на сайте telerama.fr 
 Жаннетта Батти  на сайте L'@ide-Mémoire